Bupleurum coriaceum är en flockblommig växtart som beskrevs av L'hér. Bupleurum coriaceum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
coriaceum